Scutt – angielskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Scutt:
 Der Scutt
 Jocelynne Scutt
 Michelle Scutt

Zobacz też 
 Schutt

Angielskie nazwiska